Stanisław Mucha (1895-1976) – fotograf
 Stanisław Mucha (ur. 1970) – reżyser